«Запорожець за Дунаєм» — опера С. С. Гулака-Артемовського 1863 року.

 Фільми, створені за мотивами опери:
 «Запорожець за Дунаєм» (1937) — фільм українського режисера Івана Кавалерідзе. В ролі Івана Карася Степан Шкурат.
 «Запорожець за Дунаєм» (1939) — фільм українсько-американського режисера Василя Авраменка. В ролі Івана Карася Михайло Швець.
 «Запорожець за Дунаєм» (1953) — фільм українського режисера Василя Лапокниша. В ролі Івана Карася Іван Паторжинський.
 «Запорожець за Дунаєм» (1986) — фільм українського режисера Юрія Суярка. В ролі Івана Карася Федір Стригун.
 «Запорожець за Дунаєм» (2007) — фільм українського режисера Миколи Засєєва-Руденка. В ролі Івана Карася Богдан Бенюк.